Agrion est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains insectes. Ils font partie des demoiselles, des insectes ailés proches des libellules et regroupés dans le sous-ordre des zygoptères.

Toujours parmi les demoiselles, le genre Agrion Fabricius, 1775 est aussi un taxon, devenu invalide, il est remplacé par le genre Calopteryx Leach, 1815.

Espèces nommées agrion 

 Agrion jouvencelle - Coenagrion puella
 Agrion exclamatif ou Agrion joli - Coenagrion pulchellum
 Agrion de Mercure - Coenagrion mercuriale
 Agrion mignon - Coenagrion scitulum
 Agrion porte-coupe - Enallagma cyathigerum
 Agrion à longs cercoïdes ou Agrion de Vander Linden - Erythromma lindenii
 Agrion élégant - Ischnura elegans
 Agrion de Gené - Ischnura genei
 Agrion nain - Ischnura pumilio
 Agrion orangé - Platycnemis acutipennis
 Agrion blanchâtre - Platycnemis latipes
 Agrion à larges pattes - Platycnemis pennipes
 etc.

Notes et références

Voir aussi 
 Libellules
 Æschne
 Demoiselle

Odonate (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu